Saint-Denis eller Saint Denis kan syfta på

 Sankt Dionysius –  en fransk biskop och sedermera skyddshelgon

Geografi

Frankrike 

 Saint-Denis-sur-Scie, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-sur-Sarthon, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-sur-Ouanne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Denis-sur-Loire, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Denis-le-Vêtu, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-le-Thiboult, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-lès-Rebais, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Denis-les-Ponts, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Denis-lès-Martel, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Denis-lès-Bourg, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Denis-le-Gast, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-le-Ferment, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-la-Chevasse, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Denis-en-Val, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Denis-en-Bugey, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Denis-du-Payré, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Denis-du-Maine, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Denis-du-Béhélan, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-d'Oléron, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Denis-de-Villenette, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-de-Vaux, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Denis-des-Puits, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Denis-des-Monts, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-de-Méré, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-de-Mailloc, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-de-Gastines, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Denis-de-Cabanne, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Denis-d'Aclon, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Denis-Combarnazat, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Denis, departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France,  
 Saint-Denis-lès-Sens, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Denis, Gard, 
 Saint-Denis, Aude,

Se även 
 Departementet Seine-Saint-Denis –  ett franskt departement, i regionen Île-de-France
 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) – ett arrondissement
 Klosterkyrkan Saint-Denis – i staden Saint-Denis vid floden Seine
 Canal Saint-Denis – en kanal i Paris

Italien 

 Saint-Denis, Aostadalen – en kommun i Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Kanada 

 Saint-Denis (kommun i Kanada), Québec, Bas-Saint-Laurent,

Réunion 

Saint-Denis, Réunion, huvudstad, 
 Saint-Denis (arrondissement i Réunion), ett franskt arrondissement

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar